Muzejska ulica je naziv več ulic:
 Muzejska ulica, Ljubljana
 Muzejska ulica, Novo mesto
 Muzejska ulica, Tržič